Сільвія Фаріна-Елія і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом.

Фаріна-Елія грала в парі з Вірою Звонарьовою. 
Ск'явоне грала в парі з Даніелою Гантуховою.

Тетяна Перебийніс і Барбора Стрицова виграли титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

JandS Cup, парний розряд